Kommunistischer Jugendverband steht für:

 Kommunistischer Jugendverband Deutschlands (1920), 1918 als Freie Sozialistische Jugend gegründet
 Kommunistischer Jugendverband Deutschlands (1970er), 1972 von der KPD (AO) gegründet
 Jugendverband der KPD (2002), siehe Kommunistische Partei Deutschlands (1990) #Jugendverband

 Kommunistische Jugend Österreichs (1918)

 Leninscher Kommunistischer Jugendverband der Sowjetunion (1918), siehe Komsomol
 Kommunistischer Jugendverband Chinas (1920)
 Unión de Jóvenes Comunistas, Kuba (1962)

Siehe auch:
 Young Communist League